Ел Мистерио има више значења:

 Ел Мистерио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мистерио (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мистерио (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мистерио (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику